Бру́ну Миге́л Эсте́виш Ва́ли () — португальский футболист, вратарь. Провёл один матч за сборную Португалии.

Биография 
Воспитанник «Порту». С сезона 2005/06 клуб «Порту», обладающий правами на футболиста, отдает его в аренду на год (каждый раз новому клубу) для обеспечения игровой практики.

В 2003 году, будучи третьим голкипером «Порту», получил вызов в сборную и дебютировал в составе национальной команды Португалии, выйдя на замену в товарищеском матче с Казахстаном на 82-й минуте.

Был дублёром Жозе Морейры на афинской Олимпиаде.

В 2006-м году был включен в заявку сборной на чемпионат мира, но за 2 недели до мундиаля повредил ногу на молодёжном чемпионате Европы и был заменён Паулу Сантушем.

Достижения 
 Обладатель Кубка Кипра: 2013

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Эштрела» Амадора
Игроки ФК «Униан Лейрия»
Игроки ФК «Варзин»
Игроки ФК «Витория» Сетубал
Игроки ФК «Белененсеш»
Игроки ФК «Оливейренсе»
Игроки ФК «Аполлон» Лимасол